Stefan Brzozowski (1805-1890) – polski duchowny, franciszkanin
 Stefan Brzozowski (1930-2008) – polski reżyser światła
 Stefan Brzozowski (ur. 1950) – polski muzyk, animator kultury